Ajera hace referencia a:
 Ajera nombre común de la planta Alliaria petiolata.
 Ajera nombre común de la planta Sisymbrium alliaria.